Giovanni Dall'Igna – ex calciatore italiano
 Ilan Araújo Dall'Igna – ex calciatore brasiliano
 Luigi Dall'Igna – manager e ingegnere italiano
 Stefania Dall'Igna – pallavolista italiana